Spétses kan syfta på:

Grekland 

 Nisí Spétses, ö, Attika, Nomós Attikís, 
 Dimos Spetses – kommun
 Spétses, Dimos Spetses, Attika, Nomós Piraiós,